Березовобалківська ЗШ І-ІІІ  ст.  ім. Т. Г. Шевченка(опорний  навчальний заклад)- у с. Березова Балка , заснований у 1927 році.  Мова навчання — українська.

Історія 
Із спогадів старожилів села ми знаємо, що в селі була церковно-приходська школа.

У 1927 році з ініціативи голови сільської ради Луки Григоровича Лічкановського розпочалося будівництво середньої школи на території села Березова Балка. Старожили розповідають, що було два проекти школи. За проектом вчителя фізики і математики Іліодора Васильовича Добріко школа з багатьма підсобними приміщеннями мала будуватися на тому місці, де зараз будинок культури.

До речі, І.В. Добріко обладнав власноруч кабінет фізики, змайстрував радіоприймач, дзвінок в учительській та надворі, що сам вимикався, виготовив багато приладів для фізичного кабінету, кабінету математики.

4 серпня 1937 року був репресований і засланий на 10 років без права листування. Помер в таборі. Посмертно реабілітований.

Другий проект запропонував голова сільради  Л.Г. Лічкановський. За цим проектом в 1927 році і розпочалось будівництво школи. Це була народна будова. Жителям села, які мали коні, давали наряд на завезення будівельних матеріалів. Цеглу возили з м. Первомайська по черзі. Лампач (місцева назва будівельних блоків, які виготовляється з суміші глини, соломи, кінського гною) виготовили жителі села. Працювала будівельна бригада з м. Первомайська.

У 1940 році в школі вже було три десятих класи по 45 учнів у кожному. Заняття проходили в 2 зміни. В школі навчалися діти з усіх навколишніх сіл – з Дорожники, Юзефполя, Вівсяників, Бузникуватого, Коритньо-Забузького, з Вільшанки, Куцої Балки, Сухого Ташлика.

До початку війни школа мала на рахунку 5 випусків учнів 10 класів.

Серед учителів слід згадати Євгенію Григорівну Воєводу, Сергія Федоровича Марченка, Олександру Михайлівну Марченко, Домнікію Костянтинівну Белінську, Миколу Олександровича Белінського.  Домнікія Костянтинівна Белінська нагороджена орденом Леніна.
Велика Вітчизняна війна внесла страшні корективи в мирне життя і навчання школи. Приміщення середньої школи було перетворене німцями в конюшню і кузню. Із інвентарю в школі нічого не залишилось. Все було побите або  спалене гітлерівцями.
Після війни класні кімнати являли сумну картину: стіл, парта, зібрана з залишків битих парт, довгі лавки, старі стільці і табуретки. Під кінець 1944 року школа почала працювати. Розшукували старі підручники. Учні писали на різному папері, на якихось книжках між рядками, газетному папері, на жовтому папері з ящиків від мила.

Діти і вчителі були вдягнені бідно. Хлопчачі штани, дівочі спіднички шили з рядна або наметного полотна.

Згодом зі східних республік почали надходити підручники і зошити. На перших порах відпускали по 4-5 зошитів на чверть.

У 1945 році відбувся перший післявоєнний випуск. Зі школи вийшло всього чотири випускники. З Березової Балки нікого не було.

Директором школи після війни став Семен Гаврилович Павлоцький, згодом – Антон Григорович Солоненко, потім – Павло Сергійович Максимов. 

У 1947 році директором школи був Графський, згодом – Василь Васильович Шапаренко.

У 1950-1956 роках директором школи працював Григорій Григорович Гончаренко. 

Його змінив Михайло Якович Пішоходько (1956-1963 рр.).

Михайло Якович закінчив Одеський педагогічний інститут ім. Ушинського. Він був членом партії і його раз по раз направляли „піднімати цілину”. Був він і завучем, і завідувачем райвно, і директором школи, і вчителем. Довелося поміняти чимало шкіл. Спочатку була Балта, потім Сухий Ташлик, Вільшанка і, нарешті, Березова Балка. Тут у середній школі і пройшли найкращі молоді його роки. Сім років пролетіли, мов один день. Після об’єднання Вільшанського району з Добровеличківським у 1963 році сім’я Пішоходьків  переїхала до селища Добровеличківка. Дружина Інна Яківна була вчителем математики. Працювали обоє в 

Добровеличківській середній школі №1, а Михайло Якович згодом очолив Добровеличківський  районний відділ освіти.  Прожили вони з Михайлом Яковичем душа в душу 51 рік. На жаль, Михайла Яковича Пішоходька зараз уже немає серед нас, але пам'ять про чудову людину і вчителя буде жити вічно.

З 1963 по 1967 рік директором школи працював Яків Тихонович Клименко.

Його змінив Олександр Данилович Кравчук.

Кравчук Олександр Данилович народився в с. Сухий Ташлик в 1931 році. Закінчив Сухоташлицьку сш. Потім навчався у Первомайському педучилищі, яке закінчив на „відмінно” 02.07 1951 року.

Закінчив Одеський педагогічний університет ім.. Мечнікова. Вчитель математики. По закінченні університету, працював в с. Криве Озеро Миколаївської області. З 1960 р. – вчителем математики в Березовобалківській сш.; з 1963 року завучем по навчальній роботі. З 1967 по 1971 рік працює директором Березовобалківської СШ. І надалі, до виходу на пенсію працював вчителем математики і завучем по навчально-виховній роботі. А загальний педагогічний стаж Кравчука Олександра Даниловича – більше 50 років.
З 1972 по 1983 рік директором школи працювала

Валентина Василівна Ковальчук.

З 1983 по 1999 рік директором школи працює

Григорій Адамович Шуцький, відмінник освіти України.
З 1999 по 2002 рік – директор школи Наталія Володимирівна Бармута.
З липня 2002 року директором школи працює Олександр Валентинович Моял.  Народився 27 липня 1971 року в с. Йосипівка. В 1988 році закінчив Березовобалківську середню школу. Навчався в Кіровоградському педагогічному інституті імені Винниченка на факультеті фізики і інформатики. Після закінчення інституту в 1993 році працює вчителем фізики і інформатики у Вівсяниківській неповній середній школі.
В 1995 – 1997 роках працює одночасно в Вівсяниківській та Йосипівській 9-них школах, а з 1997 по 2000 рік -  у Йосипівській 9-ній школі. З 20 квітня 2000 року Олександр Валентинович працює вчителем інформатики та фізики  в Березовобалківській загальноосвітній школі І – ІІІ ступенів. З 5 липня 2002 року і по цей час – він директор школи.  Вчитель вищої категорії.
За роки керівництва О.В.Мояла в школі зроблено чимало добрих справ: в 2003 р. замінено підлогу в спортзалі, в 2006 р. придбано автобус «Шкільний» для підвозу дітей до школи, в 2008 р. побудована нова котельня, в 2010 р. модернізовано шкільну їдальню, в 2012 році – замінено систему опалення, встановлено металопластикові вікна та двері,  придбано новий автобус, в 2013 році модернізовано спортивний майданчик, обладнанні внутрішкільні туалети та обладнаний кабінет-майстерня з трудового навчання.

Придбано три комп’ютерні класи, мультимедійна дошка, спортивний інвентар, обладнані кабінети фізики, інформатики та  географії.

Понад 40 років працювала в школі Заслужена вчителька України Присяжна Віра Іванівна.

Понад 30 років віддали рідній школі вчителі Косячук Марія Григорівна, Заблоцька Станіслава Яківна, Ступаченко Микола Якович, Ясніцька Ніла Миколаївна, Рибальченко Валентина Савівна, Кравчук Олександр Данилович, Рибальченко Іван Пантелейович, Чекерда Олексій Тимофійович, Просянюк Галина Гордіївна, Сіваченко Надія Данилівна. І саме завдяки міцному педагогічному колективу, традиціям викладання і виховання більше 60 випускників школи стали педагогами і викладачами в різних вузах України і країн співдружності.

Вчителями молодших класів працювали Олена Парфентіївна Лисогурська, Олександра Сергіївна Бондаренко, Марія Григорівна Косячук, Франя Бенедівна Томашевська, в старших класах – Олександра Михайлівна Марченко, Ілля Миколайович Бєлов. Олексій Тимофійович Чекерда, Микола Якович Ступаченко, Андрій Васильович Ковальчук, Дмитро Володимирович Кудрявцев, Всеволод Лукич Дубровський, Ніна Апатівна Ковальчук, Ганна Олексіївна Вєлічко, Марія Павлівна Денисова, Кіра Іванівна Чекмак (50-80 рр.).

Лише з 1952 по 1969 рік школа випустила 882 учні. З 1984 по 1996 рік – 317 випускників, з 1997 по 2012 рік – 456 випускників. Всього за час існування школи з 1937 по 2012 рік зі школи вийшло 2420 випускників 10 класу, сім класів після війни закінчили 307 учнів. 

88 учнів закінчили середню школу з золотими та срібними медалями.

Видатні випускники 
У стінах Березовобалківської середньої школи навчалися: доктор історичних наук Метелиця Д. О., доктор фізико-математичних наук, проректор Новосибірського державного університету Марченко О. В., кандидат технічних наук Сворень В. І., кандидат фізико-математичних наук Богуцький О. В., кандидат технічних наук, старший науковий співпробітник, вчений секретар, завідувач відділу Інституту  СГС НААН, сільськогосподарський дорадник Гайденко О.М., науковий співробітник інституту Асканія Нова, викладач Миколаївського сільськогосподарського інституту О. П. Бесараб, кандидат сільськогосподарських наук, працівник Міністерства аграрної політики В. П. Соломахін, викладач Харківського університету В.Онищук а також заслужений художник України Цюпко В. Ф., заслужений художник України Безуля В. І. та ін.
Випускниками Березовобалківської середньої школи були   Є. К. Павлоцький – хірург районної лікарні, А. К. Павлоцький – лікар-терапевт, Т. Д. Баланда – лікар-терапевт, Г. Є. Москаленко – прокурор, Т. І. Лановенко – суддя, С. В. Зубко – слідчий, Г. І. Шалапко (Пастушенко) – журналіст.

Понад 60 випускників школи стали педагогами. Майже в кожній школі району є вчитель, який навчався в Березовобалківській середній школі. Серед них – Г.Полоз, Л.В.Васютинська, Л.Д.Волинець, Г.Ю. Баланда, О.І.Лановенко, А.Я.Бабій, В.Я.Кириченко, Л.В.Томашевська, С.Я. Заблоцька, Н.В. Бармута, Т.І.Ковальчук, О.В.Моял та інші.

Понад 30 випускників школи стали медпрацівниками: В.М Бондаренко, Г.К. Павлоцький, В.І. Данченко, В.Д. Бабій, Т.А. Задерей, Н.П.Ковальчук, А.М.Жураковський, В.Г.Дрючков, Н.С.Глущенко, В.С. Довгань, А.П.Безкупський, В.Ільченко, І.В.Чабанюк, Л.В.Красота, Г.Г. Ступаченко та ін.
Сільськогосподарські вузи і технікуми закінчили О.М. Гайденко, В.М.Ясніцька, М.А.Ступаченко, В.О.Зубко, О.Г.Кравець, О.О.Чекерда, Ф.М.Лицар, М.П.Нікітін, Н.М.Прокопенко,  О.М. Фаренюк, Ю.А. Сотолюк,  Паранчевський, І.П. Григор’єв,  Є.П. Григор’єв, Т.І.Курко, О.В.Дегтярюк, І.О.Волинець та ін.
Чимало випускників закінчили технічні вузи, стали інженерами та техніками. Це В.І.Бєлов, М.І.Ступаченко, О.А.Зелінкевич, М.О.Грущанський,  В.В. Руденко, О.В.Сіваченко, Т.А.Падашевська, Л.В.Щегленко, Т.В.Іщенко, та ін.

Військовими стали В.А.Ковальчук, А.М.Косячук, В.П.Сич, В.Г.Солоненко, В.І.Лебідь, В.Ю.Янковий, О.І.Чабанюк, М.В.Опря.
Щороку до рідної школи приїжджають колишні випускники з різних куточків  країни.

У 1987 році здано в експлуатацію приміщення нової школи.

Зараз у школі працюють спеціалісти вищої категорії В.М. Шуцька –вчитель-методист, делегат другого з’їзду вчителів України, старший учитель С.М. Паранчевська та  Л.П.Герасимчук, спеціалісти І категорії - Л.М. Глуховська, В.П. Григор’єва, Т.Д. Волинець, О.М. Прус, Н.В. Бармута, спеціалісти ІІ  категорії Т.М. Чайка (Михайлова), Н.В. Мурашко, І.П,Данченко, Є.В. Троянський, Т.А. Троянська, спеціаліст  Н.А. Шевченко   та молоді педагоги О.Ю. Хаща, А.В. Шевченко, В.В.Маслова,  працював відмінник народної освіти, нині пенсіонер   В.Г. Кравченко та ін.

Зараз в школі навчається 105 учнів.

Посилання 
 Сайт школи 

Вільшанський район
Школи Кіровоградської області
Об'єкти, названі на честь Тараса Шевченка